Сито́ра Аллия́рова () — казахстанская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

В составе женской сборной Казахстана участник четырёх  (лучший результат — бронзовые призёры в ),  (заняли десятое место) и зимних Азиатских игр 2017 (заняли четвёртое место). В составе смешанной сборной Казахстана участник трёх  (лучший результат — двадцать первое место в ). В составе смешанной парной сборной Казахстана участник двух  (лучший результат — двадцать третье место в ).

Достижения 
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимней Универсиады 2017 | FISU

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Казахстана